T86 oder T 86 steht für:
 Cooper T86, britischer Formel-1-Rennwagen
 „Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben“ (ICD-10-WHO-Code) gemäß ICD-Schlüssel

Abkürzung